Horváth Ignác (1843–1881) matematikus, mérnök, hidraulikus, műegyetemi tanár, MTA levelező tagja
 Horváth Ignác (1851–1911) könyvtáros, bibliográfus, Nemzeti Múzeum Könyvtár igazgató-őre, bencés szerzetes